Die K5 League Ulsan 2021 war die dritte Spielzeit als höchste Amateurspielklasse im südkoreanischen Fußball gewesen. Die Saison begann am 6. Juni und endete am 10. Oktober 2021. Anschließend folgen die Play-Off-Spiele.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Reguläre Saison

Spielplan

Statistik

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Weblinks 
 Spielberichte der K5 League Ulsan 2021 auf joinkfa.com (koreanisch)

2021
Fußballsaison 2021